Haplolobus kan syfta på:

 Haplolobus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Haplolobus (växter) – ett släkte av  tvåhjärtbladig växter